Admire ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Admire (Kansas), im Lyon County
 Admire (Pennsylvania), im York County